Donje Makojišće je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Novog Marofa, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 586 stanovnika te 174 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji